Szostak est un patronyme porté notamment par :
 
  (1937-2015), joueuse de basket-ball polonais,
 Edward Szostak (1911-1990), joueur de basket-ball polonais,
 Jack Szostak (1952-), biologiste moléculaire américain,
  (1898-1961), militaire polonais,
 Stephanie Szostak (1975-), actrice franco-américaine,
  (1976-), écrivain polonais,
  (1930-), chef d'orchestre polonais.

Patronyme polonais